Петроселовка () — село,
Беленченковский сельский совет,
Гадячский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5320480408. Население по переписи 2001 года составляло 14 человек.

Географическое положение 
Село Петроселовка находится между сёлами Грипаки и Кияшковское (0,5 км).

История 
 1870 — дата основания.

Примечания